Marius Lazăr (n. 3 martie 1969, Sibiu, România) este un politician român, copreședinte al Partidului Verzilor.

Politica 

In 2011 el a fost secretar executiv al PSD si consilier a lui Mircea Geoana. În urma Congresului din 3 septembrie care a avut loc la București, Partidul Verzilor (Verzii) are o nouă conducere: sibianul Marius Lazăr (politolog și doctor în științe politice) este noul copreședinte (bărbat) al Verzilor din România alături de copreședintele (feminin) Lavinia Cosma din Mureș (consilier de orientare profesională) și Adrian Dohotaru din Cluj (activist de mediu civic) în funcția de președinte executiv

Poziție politică 

Marius Lazăr este un politician de stânga, verde și eco-socialist. Susține o impozitare mai mare și mai echitabilă a profiturilor energetice. A cerut ministrului Educației să demisioneze în urma eliminării bursei sociale pentru studenți. Lavinia Cosma și Marius Lazăr au propus ca minim 5% din bugetele locale ale orașelor să fie decise prin mecanismele bugetării participative, din care jumătate să fie alocate combaterii schimbărilor climatice.

Note 

Politicieni români în viață
Sibieni